Shayan (auch: Schājān) ist ein persischer männlicher Vorname. Er stammt von dem persischen Wort Shayeste ab und bedeutet „würdig“ oder „verdienstvoll“. Er kommt auch in Indien als weiblicher und männlicher Vorname vor.

Bekannte Namensträger 
 Shayan Munshi, indische Schauspielerin
 Shayan Italia, indischer Sänger
 Mohamad Naem Shayan (1915–1996), afghanischer Politiker
 Schayan Hamrah (* 1995), österreichischer Go-Staatsmeister

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Weiblicher Vorname
Persischer Personenname